Коваль Юрій Миколайович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Юрій Миколайович — український медик, кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку Одеського національного медичного університету.
 Коваль Юрій Миколайович ( 1939) — український металофізик, професор, доктор технічних наук, завідувач відділу фазових перетворень № 57 Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок